Greben Kingman
 Kingman, Arizona